Le gâteau géant de Bucarest est une pâtisserie garnie de crème chantilly et de fruits qui pèse  établissant un record mondial en 2008.

Description 

Ce gâteau a été réalisé le , à l'occasion des fêtes de fin d'année, par les autorités de Bucarest.

Les pâtissiers ont dessiné les drapeaux de la Roumanie et de l'Union européenne, à côté desquels ils ont inscrit « LA MULȚI ANI ! » et « HAPPY NEW YEAR ! ».

Après le pesage effectué par un représentant du livre Guinness des records, un diplôme a été remis au maire Sorin Oprescu pour certifier le record. Après l'homologation du record, le gâteau a été découpé et mangé par les Bucarestois.

Notes et références 

Pâtisserie roumaine
Record alimentaire
Gâteau
2008 en Roumanie